Cihelna bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Dobruška, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Cihelna, Ortsteil von Hlavňovice, Okres Klatovy
 Cihelna, Ortslage von Svobodné Dvory, Stadt Hradec Králové, Okres Hradec Králové
 Cihelna, Ortslage von Jeníkovice u Hradce Králové, Okres Hradec Králové
 Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Lanškroun, Okres Ústí nad Orlicí
 Cihelna, Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice
 Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Rumburk, Okres Děčín
 Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Šlapanice, Okres Brno-venkov
 Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Ústí nad Orlicí, Okres Ústí nad Orlicí

 Cihelna-sklady, Grundsiedlungseinheit von Ostrava, Okres Ostrava-město 
 Ďáblice-cihelna, Grundsiedlungseinheit von Ďáblice, Prag
 Líšeň-cihelna, Grundsiedlungseinheit von Brno, Okres Brno-město 
 Nová Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Pardubice, Okres Pardubice
 Nový Hamr-Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Trhanov, Okres Domažlice
 Obecní Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Kosova Hora, Okres Příbram
 Sídliště Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Litoměřice, Okres Litoměřice
 Svojšice-Cihelna, Grundsiedlungseinheit von Svojšice u Choltic, Okres Pardubice